Partido da Liberdade da Áustria, antigo "Partido Libertário Austríaco"
 Partido Libertário (Estados Unidos)
Partido Libertário de Minnesota
 Partido Libertários (LIBER) (Brasil)

Desambiguações de organizações
Libertarismo
Partidos políticos liberais